Die Saison 2011/12 der Regionalliga war die vierte Spielzeit der Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde letztmals in drei regionalen Staffeln – Nord, West und Süd – gespielt. Die Nord- und Süd-Staffeln bestand aus 18 Mannschaften, während in der West-Gruppe ausnahmsweise 19 Klubs spielten. Organisiert wurde die Regionalliga vom Deutschen Fußball-Bund DFB, der die spieltechnische Verwaltung an den Nordostdeutschen Fußball-Verband NOFV (Regionalliga Nord), den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband WFLV (Regionalliga West) und den Süddeutschen Fußball-Verband SFV (Regionalliga Süd) übertrug. Die Spielzeit startete am 5. August 2011 und endete am 19. Mai 2012.

Die Meister der Staffeln Nord, West und Süd stiegen direkt in die 3. Liga auf. Aufgrund der Regionalligareform wurden die weiteren Qualifikationsbestimmungen für die Saison 2012/13 von den einzelnen Landes- bzw. Regionalverbänden getroffen.

Der DFB gab die Staffeleinteilung am 1. Juli 2011 bekannt. Einziger Verein, der nicht in der sein Verbandsgebiet abdeckenden Regionalliga-Staffel spielte, war Wormatia Worms, der wie schon in der Vorsaison in die Süd-Staffel gruppiert wurde.

Nord 

Die Saison 2011/12 der Regionalliga Nord startete am 5. August 2011 und endete am 19. Mai 2012. In die 3. Liga stieg der Hallesche FC auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

West 
Die Saison 2011/12 der Regionalliga West startete am 5. August 2011 und endete am 19. Mai 2012. In die 3. Liga stieg die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Süd 
Die Saison 2011/12 der Regionalliga Süd startete am 5. August 2011 und endete am 19. Mai 2012. In die 3. Liga stiegen die Stuttgarter Kickers auf. Durch den Abstieg des Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga musste die zweite Mannschaft des Karlsruher SC in die Oberliga zwangsabsteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 

 Regionalliga Nord 2011/12 bei kicker.de
 Regionalliga West 2011/12 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2011/12 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Regionalliga 2011